Fruitvale kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Fruitvale (ort i Kanada), British Columbia,

USA 

 Fruitvale (ort i USA, Texas), Van Zandt County, 
 Fruitvale, Colorado, ort, Mesa County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar